Perdicca è il nome di quattro personaggi storici:

 Perdicca – generale di Alessandro Magno
 Perdicca I di Macedonia – re dal 700 al 678 a.C.
 Perdicca II di Macedonia – re dal 454 al 413 a.C.
 Perdicca III di Macedonia – re dal 365 al 359 a.C.